Фактор репликации С субъединица 1  — белок, кодируемый у человека геном  RFC1 .

Функция 
Белок, кодируемый этим геном является большой субъединицей фактора репликации С, который является субъединицей пяти аксессуарных белков ДНК-полимеразы. Фактор репликации С является ДНК-зависимой АТФазой, что требуется для эукариотической репликации и репарации ДНК. Белок действует в качестве активатора ДНК-полимераз, связывается с 3'-концами праймеров, а также способствует скоординированному синтезу обеих нитей. Он также может играть определенную роль в стабильности теломеров.

Взаимодействия 
RFC1, как было выявлено, взаимодействует с:

 BRD4, 
 HDAC1, 
 PCNA, 
 РЕЛА  и
 RFC3.

Примечания

Литература 

Гены